Рибницький район (, ) — адміністративно-територіальна одиниця самопроголошенної невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Історія 
Рибницький район утворений постановою 3-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 12 жовтня 1924 р. в складі Молдавської АСРР (Українська СРР).

2 серпня 1940 року на 3-й сесії Верховної Ради СРСР був прийнятий Закон про утворення союзної Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки, до складу якої увійшов Рибницький район ліквідованої МАРСР.

Географія 
Рибницький район розташований у північній частині республіки, межує з Кам'янським та Дубосарським районами ПМР, районами Шолданешть, Резіна та Оргей Молдови, а також із Україною.

Населення 
За переписом населення в 2004 році у межах району мешкало 82,699 осіб. Найбільшими етнічними групами району є українці, молдовани та росіяни.

 37,554 (45.41 %) Українці
 24,729 (29.90 %) Молдовани
 14,237 (17.22 %) Росіяни
 149 (0.18 %) Гагаузи
 309 (0.37 %) Болгари
 51 (0.06 %) Цигани
 177 (0.64 %) Євреї
 528 (0.64 %) Поляки
 412 (0.50 %) Білоруси
 150 (0.18 %) Німці
 81 (0.10 %) Вірмени
 4,322 (5.23 %) інші.

Соціальний сектор 
У систему охорони здоров'я входять 2 лікарняні установи, 14 поліклінік, 23 фельдшерських здоровпунктів, санітарно-епідеміологічний заклад, станція швидкої допомоги, 18 аптек, Будинок-інтернат для пристарілих та інвалідів і санаторій-профілакторій.

В районі діють 32 клубних заклади, 8 музеїв, 31 бібліотека.

Примітки

Посилання 
 Карта Рибницького району

Райони Придністровської Молдавської Республіки
Райони Молдавської РСР